Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor' Kunicyn e Uros Vico che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Lovro Zovko 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn /  Uros Vico (Campioni)
 Marco Chiudinelli /  Lovro Zovko (finale)

 Lukáš Dlouhý /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2004